UO – Uniwersytet Opolski
 UO –  gra komputerowa

Zobacz też

 UO2 – Tlenek uranu
 1964 UO –  planetoida
 1967 UO –  planetoida
 1976 UO –  planetoida
 1996 UO –  planetoida
 2001 UO –  asteroid
 2005 UO –  asteroid
 2006 UO –  asteroid
 2010 UO –  asteroid
 2012 UO –  asteroid